Danubio hace referencia a varios artículos:

Geografía
Danubio, río de Europa.

Localidades y/o divisiones administrativas
Danubio (Florencia), corregimiento del municipio colombiano de Florencia (Caquetá).
 Distrito de Danubio-Ries, en el estado alemán de Baviera.

Música
El Danubio azul, vals compuesto por Johann Strauss (hijo).

Deporte
Danubio Fútbol Club, club de fútbol uruguayo.